Это список резолюций Совета Безопасности ООН с 2101 по 2200, принятых в период с 25 апреля 2013 г. по 12 февраля 2015 г.

Резолюции Совета Безопасности ООН
2101